Royal Mail Lines (), також відома як Royal Mail Steam Packet Company — британська судноплавна компанія зі штаб-квартирою в Лондоні, а згодом у Саутгемптоні, яка з другої третини ХІХ ст. по другу половину ХХ ст. була однією із провідних судноплавних компаній у світі з флотом, судна якого мали статус суден королівської пошти.

Історія 
26 вересня 1839 року Королева Вікторія видала Королівську хартію про заснування «Royal Mail Steam Packet Company». У 1840 році Адміралтейство та «Royal Mail Steam Packet Company» уклали контракт про надання флоту з 14 пароплавів з метою перевезення пошти Її Величності між Вест-Індією та Саутгемптоном і Фалмутом. Для виконання контракту спеціально побудовано 14 нових пароплавів.

30 серпня 1851 та 7 березня 1882 років видано чергові Хартії про розширення географії діяльності компанії.

Після Першої світової війни «Royal Mail Steam Packet Company» зіткнулася не тільки з конкуренцією іноземних компаній, а й британської «Blue Star Line». Основним напрямком діяльності у цей період було обслуговування пасажирських та поштових ліній на різних маршрутах у Карибському басейні та Південній Америці.

До 1927 року була найбільшою судноплавною компанією у світі та отримувала урядові субсидії на поштовий контракт вартістю 240 000 фунтів стерлінгів на рік.

У першій третині ХХ ст. компанія зростала шляхом придбання контрольних пакетів акцій у ряду дрібних компаній, однак несприятливі економічні умови призвели до її банкрутства у 1930 році, в результаті чого активи були розпродані. У 1932 році на базі збанкрутованої «Royal Mail Steam Packet Company» постала «Royal Mail Lines».

«Royal Mail Lines Ltd» створена у 1932 році на базі «Royal Mail Steam Packet Company» та інших компаній колишньої групи.

Компанія зосередила свою суднохідну діяльність на західному узбережжі Південної Америки, у Вест-Індії і Карибському басейні, тихоокеанському узбережжі у Північній Америці. Основним пасажирсько-поштовим маршрутом був Саутгемптон — Лісабон — Бразилія — Уругвай — Аргентина.

У 1965 році активи «Royal Mail Lines» придбала «Furness Withy», внаслідок чого компанія припинила свою самостійну діяльність.

Флот

Royal Mail Steam Packet Company
Судна, що в різний час експлуатувалися «Royal Mail Steam Packet Company» без врахування шхун та барж:

Royal Mail Lines
Судна, придбані «Royal Mail Lines», без врахування отриманих у спадок від «Royal Mail Steam Packet Company»:

Примітки

Посилання 
 Royal Mail Steam Packet Co  
 Royal Mail Steam Packet Company  
 
 RMSP Passenger Lists  
 Royal Mail Lines History and Ephemera  
 Royal Mail Steam Packet Company - RMSP History and Ephemera

Джерела 
 
 
 
 
 
 

Туризм
Судноплавні компанії та лінії Великої Британії
Судноплавні компанії та лінії за алфавітом
Трансатлантичні судноплавні компанії та лінії
Підприємства, засновані 1839
Підприємства, засновані 1932
Транспорт Англії